De Cock en de afrekening is de 117de en 118de aflevering van Baantjer, alsook de eerste en tweede aflevering van seizoen 12. Deze werd in 2006 uitgezonden. In deze aflevering worden er gastrollen gespeeld door: Catherine ten Bruggencate, Edwin de Vries en anderen.

Verhaal 
Op een avond meldt zich een vrouw bij het bureau, die beweert dat er een aanslag op haar gepleegd werd, omdat ze een dossier onder ogen had gekregen, die uit criminele zaken bestond. Rechercheur Iris de Graaff ontdekt op de arm van de vrouw een tatoeage, die ze eveneens had opgemerkt bij de overvaller van een benzinestation. Als de vrouw later vermoord wordt, start De Cock een onderzoek, en stuit op een ander motief dan hij aanvankelijk dacht.

Rolverdeling 
 De Cock - Piet Römer
 Vledder - Victor Reinier
 Albert Keizer - Martin Schwab
 Iris de Graaff - Kirsten van Dissel
 Buitendam - Serge-Henri Valcke
 Els Peeters - Wimie Wilhelm
 Mevr. De Cock - Nienke Sikkema
 Lowietje - Piet Kamerman
 Leo Gans - Edwin de Vries
 Ties Koningveld - Thom Hoffman
 Carmen van de Bergh - Catherine ten Bruggencate
 Harry Breugel - Marcel Musters
 Gonnie - Carla Hardy
 Lars Hoek - Ton Kas
 Nina Gans - Ingeborg Loedeman

Zie ook 
 Baantjer

Baantjer (televisieserie)